

Cinema 
 Traveller – film del 1981 diretto da Joe Comerford
 Svolta pericolosa (Traveller) – film del 1997 diretto da Jack N. Green

Giochi 
 Traveller – gioco di ruolo

Musica 
 Traveller – album di Christy Moore del 1999
 Traveller – album degli Slough Feg del 2003
 Traveller – singolo di Aiko Kayō del 2004
 Traveller – album di Anoushka Shankar del 2011
 Traveller – album degli Jorn del 2013
 Traveller – album di Chris Stapleton del 2015

Pagine correlate 
 The Traveller
 Traveler